Ел Керетано има више значења:

 Ел Керетано (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Керетано (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику